Эта статья содержит информацию о стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2014/2015.

В плей-офф примут участие 16 клубов, занявших первые два места в группах на групповом этапе. Матчи плей-офф начнутся 17 февраля 2015 года и закончатся 13 мая. Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 6 июня на Олимпийском стадионе в Берлине.

Указанное время матчей: до 29 марта включительно — центральноевропейское время (CET, UTC+1), после этого — центральноевропейское летнее время (CEST, UTC+2).

Жеребьёвка 

Жеребьёвка команд прошла в Ньоне 15 декабря 2014 года в 12:00 по центральноевропейскому времени.

При жеребьёвке 1/8 финала восемь победителей групп являются сеяными, а восемь команд, занявшие вторые места, — соответственно, несеяные. На этой стадии команды из одной группы или одной страны были разведены. Начиная с 1/4 финала, команды из одной группы или страны могут сыграть друг с другом.

Участники

Сетка турнира

1/8 финала 
Первые матчи были сыграны 17—18 и 24—25 февраля, а ответные — 10—11 и 17—18 марта.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/4 финала 
Жеребьёвка состоялась 20 марта 2015 года. Первые матчи будут проведены 14 и 15 апреля, а ответные — 21 и 22 апреля 2015.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 
Первые матчи будут сыграны 5 и 6 мая, а ответные — 12 и 13 мая.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 UEFA Champions League (Официальный сайт)

Лига чемпионов УЕФА 2014/2015